Lämmelmossor (Tetraplodon) är ett släkte av bladmossor. Lämmelmossor ingår i familjen Splachnaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Egentliga bladmossor